Toponímia:
 Borràs (masia de Riner), masia al municipi de Riner a la comarca del Solsonès</div><div>
 El Borràs o Colònia Borràs, colònia tèxtil fundada al darrer quart del  dins del terme de Castellbell i el Vilar
 Cal Borràs (Bellvís), monument del municipi de Bellvís (Pla d'Urgell)
 Can Borràs, possessió entre es Molí, Son Rul·lan, ses Rotes i Son Ripoll a Deià (Mallorca) 
 Can Borràs (Sant Hilari Sacalm), casa eclèctica de Sant Hilari Sacalm (Selva) 
 Casa Borràs, casal al municipi de la Riera de Gaià 
 Casa Borràs (Cardedeu), casa de tipologia ciutat-jardí a la vila de Cardedeu (Vallès Oriental) 
 Casetes Borràs, conjunt de cases en corredor de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) 
 Fàbrica Borràs, diversos indrets
 Educa Borràs, empresa de joguines catalana, establerta a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental 
 Mas de Borràs, masia a la partida de Rubió, o potser de la Capella, de Reus (Baix Camp)
 Molí de Can Borràs, molí del municipi de Boadella i les Escaules (Alt Empordà) 
 Rasa del Borràs, torrent afluent per la dreta de la rasa de l'Estany al terme municipal de Riner (Solsonès).
 Teatre Borràs
 Biografies:
 Bonaventura Borràs i de Bofarull (Reus 1783 - Montevideo ?), monjo de Poblet, després secularitzat i convertit en comerciant 
 Damià Borràs Barber (Maó, 1957), escriptor, traductor i polític menorquí, diputat al Parlament de les Illes Balears 
 Domènec Borràs i Girbau (Barberà del Vallès, 1824 – Sabadell, 1885), teixidor català 
 Enric Borràs (desambiguació), diversos personatges

 Francesc Borràs Farràs
 Francesc Borràs Soler (Reus, 1859 - Madrid, 1928), arquitecte municipal de Reus 
 Frederic Borràs (Barcelona, 1885 - Barcelona, 1939), dibuixant i il·lustrador 

 Jacint Borràs i Manuel
 Jaume Borràs i Oriol (Badalona, ~1873 — Barcelona, 1949), actor i director d'escena català
 Joan Borràs, diversos personatges

 Joan Borràs i Grisola (Cambrils, 1719 – ~1795), militar, eclesiàstic i escriptor 

 Joaquim Borràs, diversos personatges
 Jordi Borràs i Abelló (Gràcia, Barcelona, 1981), il·lustrador i fotoperiodista català 

 Josep Borràs, diversos personatges
 Juli Borràs, ciclista català que va córrer durant els anys 1920 

 Laura Borràs i Castanyer (Barcelona, 1970), filòloga i política catalana, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
 Leonardo Borràs (1923-2014), algemesinenc que es dedicà a l'escultura i fou regidor al seu poble del partit IPA de 1983 a 1987 

 Manuel Borràs i Ferré
 Marcel Borràs
 Maria Lluïsa Borràs i González (Barcelona, 1931-Palafrugell, 2010), doctora en història de l'art per la Universitat de Barcelona

 Martí Borràs i Jover
 Matías Borràs, futbolista català de les dècades de 1910 i 1920 
 Meritxell Borràs i Solé (l'Hospitalet de Llobregat, Barcelonès, 1964), política catalana associada al Partit Demòcrata Europeu Català 
 Margarida Borràs (Mallorca - València, 1460), transsexual valenciana anomenada originàriament Miquel 

 Nicolau Borràs de Passatemps (Santa Maria del Camí, Mallorca, ?-1662), prevere i benefactor social 

 Nicolau Borràs Falcó (Cocentaina, 1530-1610), pintor renaixentista valencià seguidor i continuador de l'estil de Joan de Joanes 
 Pere Borràs i Milà (Badalona, 1889-1961), contractista d'obres badaloní, militant de la Lliga Regionalista i president de la patronal local 

 Ramon Borràs Perelló (Lleida, 1858-1941?), tallista i escultor català 

 Salut Borràs i Saperas (Barcelona, 1878- París, 1954), lluitadora anarquista 

 Teresa Borràs i Fornell (Manresa, 1923 - Mataró, 2010), compositora, professora i concertista de piano 
 Vicenç Borràs (segle XV) escultor veí de Figueres 

 Vicent Borràs (Algemesí, Ribera Alta del Xúquer, 1962), escriptor valencià 

 Xavier Borràs Calvo (Barcelona, 1956), escriptor, traductor i periodista català independentista